

Persone
Luigi Cagni (1929-1998) – assiriologo italiano
Luigi Cagni (1950) – ex calciatore e allenatore italiano di calcio
Manfredo Cagni (1834-1907) – generale e scrittore italiano
Umberto Cagni (1863-1932) – ammiraglio ed esploratore italiano

Altro
Ammiraglio Cagni  – sommergibile della Regia Marina italiana